Janusz Łukasik (ur. 24  marca 1964 w Lublinie) – polski żużlowiec.

Licencje żużlową zdobył w 1982 roku w barwach Motoru Lublin. Złoty medalista młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski (Lublin 1983), srebrny medalista indywidualnych młodzieżowych mistrzostw Polski (Lublin 1985).

Wyniki w poszczególnych sezonach w rozgrywkach ligowych:

Przypisy

Bibliografia 
 Wiesław Dobruszek, "Żużlowe ABC" tom I, Leszno 2004, str. 359

Polscy żużlowcy
Urodzeni w 1964
Żużlowcy Motoru Lublin
Żużlowcy Unii Tarnów